Што́нда — фамилия. Известные носители:

 Штонда, Григорий Егорович (1901—1960) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Штонда, Тарас Борисович (род. 1966) — украинский оперный певец (бас), солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины.